Salgado Filho - município brasileiro
Salgado Filho (Belo Horizonte) - bairro 
Salgado Filho (Santa Maria) - bairro 
Joaquim Pedro Salgado Filho - político brasileiro
Avenida Senador Salgado Filho (Curitiba)
Avenida Senador Salgado Filho (Natal) 

Desambiguações de topônimos